Ниже представлен список авиакомпаний Афганистана, имеющих действующий сертификат эксплуатанта, выданный Министерством гражданской авиации Афганистана

Авиакомпании Афганистана
Списки:Авиакомпании